Фигурное катание на зимней Универсиаде 2005 года — соревнования по фигурному катанию на XXII Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Все соревнования были проведены с 12 по 22 января 2005 года в Инсбруке.

Участники 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2005 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1977 года и 31 декабря1987 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Ссылки 
2005 Winter Universiade results
 Информация о соревнованиях по фигурному катанию на официальном сайте Универсиады 

2005 год в фигурном катании
2005
Универсиада
Январь 2005 года
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Международные спортивные соревнования в Инсбруке